Клаус Кох (, Зульцбах) — німецький євангелічний теолог, біблеїст, професор, дослідник Старого Завіту та історії давньосхідних релігій.

Біографія 
Народився в Тюрінгії, Німеччина. Був асистентом класика біблеїстики Герхарда фон Рада в Гейдельберзькому університеті. Працював професором Старого Завіту в університетах Ерлангена, Гамбурга і Вупперталя. Почесний доктор теологічного факультету університету в місті Росток. Його численні публікації присвячені переважно старозавітній біблеїстиці і історії релігій. Широку популярність здобув його підручник з історії літературних форм у Біблії, що витримав в Німеччині вже п'ять прижиттєвих видань і перекладений на англійську і корейську мови.

Твори 
 Бібліографічний покажчик публікацій Клауса Коха
 als Herausgeber: Reclams Bibellexikon. 7. überarbeitete und erweiterte Auflage. Reclam, Stuttgart 2004, ISBN 3-15-010555-2.
 Imago Dei. Die Würde des Menschen im biblischen Text (= Berichte aus den Sitzungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V. Jg. 18, H. 4). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2000, ISBN 3-525-86306-3.
 mit Martin Rösel: Polyglottensynopse zum Buch Daniel. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2000, ISBN 3-7887-1741-6.
 Heilandserwartungen im Judäa der Zeitenwende. In: Shemaryahu Talmon (Hrsg.): Die Schriftrollen von Qumran. Zur aufregenden Geschichte ihrer Erforschung und Deutung. Pustet, Regensburg 1998, ISBN 3-7917-1592-5, S. 107—135.
 Europa, Rom und der Kaiser vor dem Hintergrund von zwei Jahrtausenden Rezeption des Buches Daniel (= Berichte aus den Sitzungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V. Jg. 15, H. 1). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1997, ISBN 3-525-86291-1.
 Reise durch Indonesien. Stürtz, Würzburg 1997, ISBN 3-8003-0803-7.
 mit Peter Frei: Reichsidee und Reichsorganisation im Perserreich (= Orbis biblicus et orientalis. Bd. 55). 2. bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Universitäts-Verlag u. a., Freiburg (Schweiz) u. a. 1996, ISBN 3-7278-1045-9.
 Geschichte der ägyptischen Religion. Von den Pyramiden bis zu den Mysterien der Isis. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 1993, ISBN 3-17-009808-X.
 Der doppelte Ausgang des Alten Testaments in Judentum und Christentum. In: Jahrbuch für Biblische Theologie, Jg. 6 (1991), S. 215—242.
 Das Wesen altägyptischer Religion im Spiegel ägyptologischer Forschung (= Berichte aus den Sitzungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V. Jg. 7, H. 1). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1989, ISBN 3-525-86239-3.
 Was ist Formgeschichte? Methoden der Bibelexegese. 5. durchgesehene und ergänzte Auflage. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1989, ISBN 3-7887-0683-X.
 als Herausgeber mit Johann Michael Schmidt: Apokalyptik (= Wege der Forschung. Bd. 365). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, ISBN 3-534-06026-1.
 Das Buch Daniel (= Erträge der Forschung. Bd. 144). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980, ISBN 3-534-07506-4.
 Die Profeten. 2 Bände. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 1978—1980, ISBN 3-17-013678-X;
 Band 1: Assyrische Zeit (= Kohlhammer Urban-Taschenbücher. 280);
 Band 2: Babylonisch-persische Zeit (= Kohlhammer Urban-Taschenbücher. 281).
 als Herausgeber: Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments (= Wege der Forschung. Bd. 125). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1972, ISBN 3-534-03828-2.
 Ratlos vor der Apokalyptik. Eine Streitschrift über ein vernachlässigtes Gebiet der Bibelwissenschaft und der schädlichen Auswirkungen auf Theologie und Philosophie. Gütersloher Verlagshaus G. Mohn, Gütersloh 1970.
 The Growth of the biblical tradition. The form-critical method. Black, London 1969.
 Kirche und Theologie in der demokratischen Gesellschaft. Leistungen, Versäumnisse, Aufgaben (= Aspekte moderner Theologie. Bd. 10, ). Gütersloher Verlagshaus G. Mohn, Gütersloh 1969.
 Das Buch der Bücher. Die Entstehungsgeschichte der Bibel (= Verständliche Wissenschaft. Bd. 83, ). Springer, Berlin 1963.
 als Herausgeber mit Rolf Rendtorff: Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen. Gerhard von Rad zum 60. Geburtstag. Neukirchener Verlag, Neukirchen 1961.
 Die Priesterschrift. Von Exodus 25 bis Leviticus 16. Eine überlieferungsgeschichtliche und literarkritische Untersuchung (= Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. H. 71 = NF H. 53, ). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1959.
 Die israelitische Sühneanschauung und ihre historischen Wandlungen. Habil. masch. Erlangen, 1956.
 Sdq im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung. Diss. masch. Heidelberg, 1953.
 Der Ursprung des Mythus-Begriffes in der modernen Bibelwissenschaft. Masch., ohne Ort und Jahr (Rammental bei Heidelberg).

Примітки 

Теологи XX століття
Німецькі лютеранські богослови